Тулон (фр. Toulon, англ. Toulon, окс. Tolon, лат. Telo Martius) — многозначный термин.

 Тулон — город во Франции. 
 Тулон (США) () — город в США.
 Тулон (округ) — округ (фр. Arrondissement) во Франции в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег. 
 Тулон (футбольный клуб) — французский футбольный клуб из одноимённого города.